Academia — designação de várias instituições vocacionadas para o ensino superior ou promoção de atividades artísticas, literárias, científicas, filosóficas, etc.
 Academia de Platão —  escola fundada pelo filósofo grego Platão no 
 Academia desportiva — local onde se realizam exercícios fisicos